Talisman — автономный подводный аппарат, разработанный компанией BAE System. Предназначен для исследования вод мирового океана, может применяться в военных целях.

Оснащён 4 движущими винтами, расположенными на поворотных консолях.

Выполняемые задачи 
Talisman может применяться для решения следующих задач:
 Гидрографические исследования
 Противоминные операции
 Обеспечение безопасности гавани
 Мониторинг состояния окружающей среды
 Поисковые и спасательные операции
 Рыбопромысловые операции
 Научные эксперименты и наблюдения

См. также 
 Автономный необитаемый подводный аппарат
 SOLO-TREC
 REMUS

Примечания

Ссылки 
 Talisman M UUV is a mine killer
 BAE Systems Launches Talisman Autonomous Underwater System - 29/03/2007

Подводная техника
Беспилотные подводные аппараты
Гидрологические роботы-разведчики и зонды
Боевые роботы Великобритании
Роботы по алфавиту